(1925  1991), un écrivain norvégien
  (º  1953), un joueur de hockey sur glace et auteur norvégien
  (º  1952), un dramaturge norvégien
 Eldar Rønning (º  1982), un skieur de fond norvégien
 Frode Rønning (º  1959), un patineur norvégien
  (º  1950), un acteur norvégien
 Joachim Rønning (º  1972), un réalisateur norvégien
  (º  1976), un footballeur norvégien
  (º  1979), un comédien norvégien
  (1929  1990), un politicien norvégien
 Magne Thorleiv Rønning (º  1982), un biathlète norvégien
  (1741  1807), un immigrant norvégien dans les îles Féroé
  (º  1983), un joueur de hockey sur glace norvégien
 Stein Rønning (1965  2008), un karatéka norvégien
 Trine Rønning (º  1982), un footballeur norvégien

Rönning 
  (º  1962), un chanteur norvégien
  (1947, Örnsköldsvik), une chanteuse suédoise, musicien et compositeur
 Troels Rønning Vinther (º  1987), un coureur cycliste danois

Ronning 
  (1863, Bielefeld1949, Bremen), un marchand et torréfacteur allemand
 Cliff Ronning (º  1965), un joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de patronyme norvégien